iPad может означать:

В информационных технологиях 
 iPad — марка интернет-планшета, выпускаемого компанией «Apple» (см. также iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini);
 IPAD-OS (The Internet Protocol Adapter Operating System) — разработанная группой энтузиастов операционная система для работы в сети Интернет;
 Fujitsu iPad — марка мобильного торгового терминала, выпускаемого компанией Fujitsu;

В архитектуре 
 Мобильный дом iPad — активно развивающийся с 2000 года проект новозеландского архитектора Андре Ходскина, подразумевающий создание мобильных и очень компактных домов;
 Комплекс iPad (Дубай) — наименование 23-этажного здания, построенного компанией Omniyat Properties в городе Дубай (сдача в эксплуатацию — 2010 год).

См. также